Rajapur może dotyczyć:
 Rajapur – miasto w zachodnich Indiach w stanie Maharashtra
 Rajapur – miasto w północnych Indiach w stanie Uttar Pradesh
 Rajapur – gaun wikas samiti w zachodniej części Nepalu w strefie Bheri w dystrykcie Bardiya